Giro d’Italia 2021 – 104. edycja wyścigu kolarskiego Giro d’Italia, która odbyła się w dniach od 8 do 30 maja 2021 na liczącej ponad 3428 kilometrów trasie składającej się z 21 etapów, biegnącej z Turynu do Mediolanu. Impreza kategorii 2.UWT była częścią UCI World Tour 2021.

Etapy 
Trasa wyścigu została oficjalnie zaprezentowana 24 lutego 2021.

24 maja 2021, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, organizatorzy zdecydowali się zmienić trasę zaplanowanego na ten dzień 16. etapu, skracając ją z 212 do 153 kilometrów i omijając podjazdy na Passo Fedaia oraz Przełęcz Pordoi (Pordoi miało być najwyższym punktem na trasie całego wyścigu, po zmianie trasie tytuł ten przypadł Passo Giau, której najwyższy punkt położony jest 6 metrów niżej niż Pordoi).

Uczestnicy

Drużyny 
Oprócz 19 drużyn znajdujących się w sezonie 2021 w dywizji UCI WorldTeams w lutym 2021 organizatorzy wyścigu przyznali cztery dzikie karty grupom jeżdżącym w dywizji UCI ProTeams. Jedno z zaproszeń, zgodnie z regulaminem, otrzymała grupa Alpecin-Fenix, która w sezonie 2020 była najwyżej sklasyfikowaną w rankingu UCI grupą drugiej dywizji, a pozostałe trzy trafiły do włoskich zespołów UCI ProTeams – Bardiani CSF Faizanè, Eolo-Kometa Cycling Team oraz Vini Zabù. W kwietniu 2021, po wykryciu stosowania przez Matteo De Bonisa niedozwolonych środków dopingujących, co było drugim tego typu przypadkiem w ciągu 12 miesięcy wśród kolarzy tego zespołu, Vini Zabù wycofało się z udziału w Giro d’Italia, a dziką kartę w to miejsce otrzymała inna włoska grupa UCI ProTeams – Androni Giocattoli-Sidermec.

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył etapu, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował do etapu, DSQ – zdyskwalifikowany. Numer przy skrócie oznacza etap, na którym kolarz opuścił wyścig.

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Etap 9

Etap 10

Etap 11

Etap 12

Etap 13

Etap 14

Etap 15

Etap 16

Etap 17

Etap 18

Etap 19

Etap 20

Etap 21

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021
UCI World Tour 2021
2021 we Włoszech